Дунганская письменность — письменность дунганского языка. За время своего существования несколько раз меняла свою графическую основу и неоднократно реформировалась. В настоящее время дунганская письменность функционирует на кириллице. В истории дунганской письменности выделяется 3 этапа:
 1927—1928 годы — попытки создания письменности на основе арабографичной системы сяоэрцзин, разработанной в Китае мусульманами хуэйцзу;
 1928—1953 годы — письменность на основе латиницы;
 с 1953 года — письменность на основе кириллицы.

Применяется на территории бывшего СССР, в регионах, где распространён дунганский язык (в основном это Казахстан и Киргизия).

Арабское письмо 
В Китае для записи текстов на ставшем для них родным китайском языке хуэйцзу пользовались либо иероглифами, либо модифицированным арабским письмо сяоэрцзин. На рубеже XIX и XX веков первые записи кириллицей дунганских диалектов в Российской империи были сделаны учителем русско-дунганской школы села Каракунуз В. И. Цибузгиным и его помощником Чжебуром Мацзиваном. В советское время (1928) алфавит, явно основанный на системе сяоэрцзин, был предложен в Ташкенте дунганскими студентами Я. Шиваза, Ю. Яншансином и Х. Макеевым.

Этот алфавит включал следующие буквы:
. При записи финалей слогов использовались огласовки. Этот алфавит не успел получить распространения, так как в то время был поставлен вопрос о латинизации дунганского письма.

Латиница 

В январе 1928 года на II пленуме Всесоюзного центрального комитета Нового тюркского алфавита в Ташкенте был принят дунганский латинизированный алфавит. Его авторами были Я. Чжан и группа студентов-дунган, обучавшихся в ташкентских вузах. В разработке алфавита помощь им оказали советские учёные В. М. Алексеев, А. А. Драгунов и Е. Д. Поливанов.

Первый дунганский алфавит имел следующий вид: A a, B в, C c, Ç ç, D d, E e, F f, G g, Ƣ ƣ, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, Ꞑ ꞑ, O o, Ɵ ɵ, P p, R r, S s, Ş ş, S̷ s̷, T t, U u, V v, X x, Y y, Z z, Ƶ ƶ, Ь ь. В окончательно утверждённом варианте алфавита буква S̷ s̷ была отменена и введена буква Ә ә (при этом в первом дунганском букваре заглавные буквы не использовались). Также в алфавите использовалось 4 диграфа: Dƶ dƶ, Ts ts, Tş tş, Uv uv. В марте 1932 года на совещании о дунганском алфавите его было решено реформировать. Так, были отменены буквы H h, Ƣ ƣ, Ɵ ɵ, а также все диграфы. Введены буквы W w и Ⱬ ⱬ.

В значении букв были приняты следующие изменения: ts → c, tş → ç, dƶ → ⱬ, h → şj, c → çj, ç → ⱬj, ɵ → yә. Буква ƣ, обозначавшая зазубное нераскатистое [р] в дунганских словах, было заменено на букву r, которая до этого обозначала [р] в русских заимствованиях. Одной из целей реформы письменности стала унификация дунганского алфавит с новосозданным китайским латинизированным алфавитом. Буква j обозначала мягкость предыдущей согласной, но перед i и y не писалась. В июне 1932 года конференция во Фрунзе в целом утвердила эти изменения, сохранив, однако, букву Ƣ ƣ. Позднее предлагалось исключить из алфавит букву Ꞑ ꞑ, использовавшуюся всего в нескольких словах.

Дунганский латинизированный алфавит после реформы:

Кириллица 
Вопрос о переходе дунганского алфавита на кириллицу был поднят незадолго до Великой Отечественной войны, которая помешала осуществлению этого проекта. Вновь к нему вернулись в 1952 году, когда Президиум АН СССР постановил создать комиссию по разработке дунганского кириллического алфавита. Возглавил комиссию А. А. Драгунов. Свои проекты представили Ю. Яншансин, А. А. Драгунов, Ю. Цунвазо, Г. П. Сердюченко и А. Калимов. Высказывались мнения о необходимости отдельной буквы ҷ для звука [tɕʰ], об использовании буквы у''' вместо ў, о ненужности буквы ң и о замене буквы р в исконно-дунганских словах на э̡. В результате дискуссий в 1953 году был утверждён (с некоторыми изменениями) проект Юсупа Яншансина. Этот алфавит используется по настоящее время и имеет следующий вид:

Тоны в практическом письме не обозначаются. В словарях и научных изданиях используются их обозначения римскими цифрами I II III после слова или верхними индексами цифр ¹²³ после каждого слога (например: Җўжынҗя II-I-I хозяин, владелец или ми¹хуар³ ромашка'').

Таблица соответствия алфавитов 
Составлено по,,

Примечания к таблице:
 0Из-за различных орфографических правил однозначное соответствие между буквами разных алфавитов не может быть установлено
 00Буквы и буквосочетания в скобках в состав официального алфавита не входили
 1 После гласных, й, ъ, ь и в начале слова
 2 Перед е, ё, и, ү, ю, я
 3 В финалях ўй, ый
 4 После б, м, п и в финалях он, ор
 5 В заимствованных словах
 5а В исконных словах
 6 В финалях уа, уан, уә, уон, уэ
 7 После ж, й, ч, щ
 8 После ж, җ, з, с, ц, ч, ш
 9 В финалях ый, ын

Примечания 

Кириллические алфавиты
Дунганский язык